Der Name Wiener Platz, nach der österreichischen Hauptstadt Wien, findet sich im deutschsprachigen Raum in vielen Städten:

 Wiener Platz (Dresden)
 Wiener Platz (Köln)
 Wiener Platz (Rostock)
 Wiener Platz (Stuttgart)
 Wiener Platz in München mit dem Wiener Markt